Лохем:

 Лохем — община в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Лохем — город в нидерландской провинции Гелдерланд, центр одноимённой общины.